Fiddler's Green — мифический загробный мир для моряков и солдат
 Fiddler's Green — немецкая рок-группа